Il doppio del torneo di tennis ATP German Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jürgen Fassbender e Hans-Jürgen Pohmann che hanno battuto in finale Brian Gottfried e Raúl Ramírez 6-3, 6-4, 6-4.

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1974